Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Family Circle Cup 2015 nastoupilo padesát šest hráček. Obhájkyní titulu byla německá tenistka Andrea Petkovicová, kterou v semifinále vyřadila Kerberová.

Vítězkou dvouhry se stala pátá nasazená Němka Angelique Kerberová, jež ve finále zdolala americkou turnajovou sedmičku Madison Keysovou po třísetovém průběhu 6–2, 4–6 a 7–5. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour. Po čtyřech finálových porážkách v řadě triumfovala na události WTA poprvé po roce a půl, kdy vyhrála linecký turnaj v říjnu 2013.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček mělo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Charleston Open
WTA Tour 2015
Tenis v USA v roce 2015